Filippini est un patronyme italien venant de l'adjectif signifiant « philippins » (relatif à ). Il est notamment porté par :
 André Filippini (1924-2013), sportif suisse pratiquant le bobsleigh
 Anton Francesco Filippini (1908-1985), écrivain irrédentiste italien
 Anton Pietro Filippini (1529-1594), archidiacre, historien et chroniqueur italien 
 Antonio Filippini et Emanuele Filippini (1973-), frères jumeaux, footballeurs italiens
 Francesco Filippini (1853–1895), peintre italien
 Henri Filippini (1946-), journaliste, critique et historien français
 Lucia Filippini (1672-1732), religieuse italienne devenue sainte en 1930
  (1968-), footballeur italien
 Marcelo Filippini (1967-), joueur uruguayen de tennis
 Serge Filippini (1950-), écrivain français

Noms dérivés 
 Pieuses Maîtresses Filippini, congrégation religieuse

Homonymie de patronyme italien